Основные цели и задачи развития физической культуры и спорта в Узбекистане – воспитание здорового молодого поколения, всемирное поощрение и развитие народных игр и видов спорта, активное вовлечение в физкультурное движение самых широких слоев населения, достижение органического единства физического воспитания с практикой строительства общества.

Граждане Республики Узбекистан независимо от пола, расы, национальности, языка, религии, социального происхождения, убеждений, личного и общественного положения имеют право на занятие физической культурой и спортом, создание общественных физкультурно-спортивных объединений, участие в управлении физкультурно-спортивным движением. Иностранные граждане и лица без гражданства имеют в области физической культуры и спорта равные права с гражданами Республики Узбекистан.

Министерство по делам культуры и спорта Республики Узбекистан является органом государственного управления в области культуры и спорта, на которое возложено реализация целей и задач Государственной политики в сфере физической культуры и спорта.

Закон Республики Узбекистан "О физической культуре и спорте" 

Закон Республики Узбекистан "О физической культуре и спорте" рассматривает физическую культуру и спорт как дело государственной важности, цель которого – служение интересам широких слоев населения, обеспечение массовости и доступности, являющимися одним из основных условий физического воспитания, занятиями спортом в любом

Меры государственной поддержки развития физической культуры и спорта 

Государство, ежегодно за счет бюджетных средств, обеспечивает развитие физической культуры и спорта в Узбекистане.

Государственный реестр видов спорта 
Основной целью проведения Государственного реестра видов спорта культивируемых в Узбекистане является совершенствования статистической отчетности в области физической культуры и спорта, а также систематизации видов спорта и спортивных дисциплин.
Только по видам спорта, включенных в Государственный реестр, допускается готовить специалистов среднего и высшего профессионального образования, открытие отделений в спортивных школах, утверждение соответствующих квалификационных требований для специалистов и их присвоение, утверждение классификационных норм, требований и условий выполнения спортивных разрядов, спортивных званий и их присвоения и другие мероприятия законодательного характера, направленные на систематизацию и дальнейшее развитие видов спорта в Узбекистане.

Наука и спорт 
Научное обеспечение отрасли физическая культура и спорт за последние годы сделал большой скачок вперед.

Национальный олимпийский комитет 
Национальный олимпийский комитет (НОК) Узбекистана осуществляет большую работу по пропаганде в республике идей Олимпийзма.

Чемпионы и призеры Олимпийских и Азиатских игр.

Национальные федерации 
В Узбекистане осуществляют свою деятельность более 70 Федераций по видам спорта.

Чемпионы и призеры чемпионатов и Кубков мира и Азии.

Спортивные общества 
Физкультурно-спортивное движение среди школьников объединяет ФСО «Ёшлик», а среди студенческой молодежи — ДСО «Талаба».

Массовое физкультурно-спортивное движение 
В республике придается большое значение развитию массовости физической культуры и спорта в образовательных учреждениях, в трудовых коллективах организаций, активному вовлечению в физкультурное движение самых широких слоев населения по месту жительства и массового отдыха и т. д.

Народные игры  и национальные виды спорта 
Народные игры и национальные виды спорта Узбекистана пользуются огромной популярностью среди широких слоев населения страны.

Ежегодно в республике по кураш, белбогли кураш, единоборству турон, улак-купкари проводятся соревнования различного уровня и масштаба.

Спортивное образование 
Узбекским Государственным институтом физической культуры и специализированными спортивными колледжами ежегодно выпускаются специалисты среднего и высшего звена.

Спортивные сооружения 
В республике ведется постоянная работа по реконструкции и строительству спортивных сооружений, отвечающих мировым стандартам.

Примечания 

Спорт в Узбекистане